

Geografia 
 Da – fiume del Vietnam

Sigle 
 Decision Altitude
 Destinatario Autorizzato
 Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters – archivio tedesco di ricerca sul medioevo
 Alianţa Dreptate şi Adevăr o Alianţa D.A. – coalizione politica rumena nata del 2004 discioltasi nell'aprile 2007.
 Doctor of Arts – titolo accademico
 DeviantArt – comunità online di artisti e aspiranti artisti su Internet
 Disturbo da accumulo (Disposofobia) – condizione psicopatologica

Codici 
 DA – codice vettore IATA di Air Georgia
 da – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua danese
 DA – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Daugavpils (Lettonia)
 DA – codice ISO 3166-2:RU del Daghestan (Russia)
 DA – codice ISO 3166-2:YE di Ad Dali' (Yemen)

Metrologia 
 da – abbreviazione di deca, prefisso SI che esprime il fattore 10.
 Da – simbolo del Dalton, l'unità di massa atomica.

Religione 
 D.A. – Religiose Domenicane dell'Annunziata

Altro 
 Da – opera teatrale di Hugh Leonard
 Da – film del 1988 diretto da Matt Clark
 Da! – album discografico di Alla Pugačëva del 1998
 Dà – abbreviazione per Guódà, Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese
 Dà – abbreviazione per Réndà, Congresso nazionale del popolo (Cina)

Altri progetti